Юрман:

 Юрман — река в Пермском крае.
 Юрман — река в Кемеровской области.
 Юрман, Мэттью (род. 1989) — австралийский футболист, хорватского происхождения.

См. также 
 Средний Юрман